Липова може бити:

 Липова (Румунија), град у Румунији
 Липова (Врњачка Бања), насељено мјесто у општини Врњачка Бања, Рашки округ, Република Србија
 Липова (Бардјејов), насељено мјесто у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република
 Липова (Нове Замки), насељено мјесто у округу Нове Замки, Њитрански крај, Словачка Република
 Липова (Дјечин), насељено мјесто у округу Дјечин, Устечки крај, Чешка Република
 Липова (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Липова (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Липова (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Липова (Хеб), насељено мјесто у округу Хеб, Карловарски крај, Чешка Република